

Musique

Chanson 

 , chanson d'Elastica présente sur l'album Elastica sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;
 , album de OneRepublic sorti le  ;
 , album de Topper Headon sorti en .

Voir aussi